Tragacete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tragacete (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Tragacete (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar